MuSeenLandschaft Expressionismus ist ein Kulturmarketing-Projekt, welches das Büro WENGMANN Kulturmanagement, Kirsten Wengmann für eine Kundengruppe von fünf Museen und fünf Tourismusorganisationen betreibt. Es bewirbt die betreffenden Museen im oberbayerischen Alpenvorland, weitere touristische Ziele sowie Partnerhotels. Die betreffenden Museen widmen sich den expressionistischen Strömungen in der Kunst: das Franz Marc Museum in Kochel am See, das Museum der Phantasie  – auch Buchheim-Museum genannt – in Bernried, das Museum Penzberg in Penzberg, das Schloßmuseum Murnau in Murnau sowie die Städtische Galerie im Lenbachhaus in München.

Teilnehmende Museen 
Fünf Museen haben sich zur Arbeitsgemeinschaft „MuSeenLandschaft Expressionismus“ zusammengeschlossen.  Sie alle teilen den Ausstellungsschwerpunkt des Expressionismus und setzen dennoch individuelle Akzente durch die Entstehungshistorie oder Namensgeber der jeweiligen Museen.

 Franz Marc Museum in Kochel am See
 Museum der Phantasie in Bernried
 Museum Penzberg in Penzberg
 Schloßmuseum Murnau in Murnau
 Städtische Galerie im Lenbachhaus in München

Ausstellungsschwerpunkte der Museen

Franz Marc Museum 

Das Franz Marc Museum () ist dem Werk Franz Marcs gewidmet.  Sein Œuvre war zuvor in Kochel ausschließlich durch die Sammlung der Franz Marc Stiftung vertreten. Durch den Zugewinn der Sammlung Stiftung Etta und Otto Stangl kann es mit dem Werk seiner Zeitgenossen, wie den "Brücke"-Künstlern, gegenübergestellt werden.

Museum der Phantasie 

Der Sammlungsschwerpunkt des Buchheim Museum der Phantasie () ist der Expressionismus, vor allem mit Werken der Künstlergruppe Brücke. Die sogenannte „Nebensammlungen“ umfasst Kunsthandwerk aus aller Welt, bayerische Volkskunst, Kultgegenstände aus Afrika und anderen außereuropäischen Ländern sowie Werke des Künstlers Lothar-Günther Buchheim.

Museum Penzberg 

Die Penzberger Sammlung () beinhaltet die weltweit größte Sammlung von Werken Heinrich Campendonks, der dem Blauen Reiter angeschlossen war und unter anderem in Penzberg wirkte. Neben Campendonk liegt ein zweiter Schwerpunkt auf Gerhard Fietz, Mitglied der Gruppe ZEN 49. Weitere Dauerausstellungen behandeln die Geschichte von Penzberg.

Schloßmuseum Murnau 

Im Zentrum des Schloßmuseums Murnau () stehen die Werke Gabriele Münters sowie Arbeiten der Künstler der "Neuen Künstlervereinigung München" und des "Blauen Reiter". Ein weiterer Schwerpunkt ist die Malerei im 19. Jahrhundert. Das Museum präsentiert ebenfalls seine Hinterglaskunstsammlung und Dokumentationen zu Leben und Werk des Schriftstellers Ödön von Horváth.

Städtische Galerie im Lenbachhaus 

Das Lenbachhaus () präsentiert die Münchner Kunst des 19. Jahrhunderts, die Kunst des Blauen Reiter und der Neuen Sachlichkeit sowie vor allem die internationale Gegenwartskunst. Das Museum besitzt die weltweit größte Sammlung zur Kunst des »Blauen Reiter«, einer der bedeutendsten Künstlergruppen der Avantgarde zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

MuSeenLandschaft-Karte 
Das MuSeenLandschaft Ticket ermöglicht Besucherinnen und Besuchern nach dessen Erwerb, die vier anderen Partnermuseen mit einem ermäßigten Einlass zu besuchen. Darüber hinaus macht die Vereinigung auf  vielfältige Freizeitaktivitäten in der Region aufmerksam und informiert über Übernachtungsmöglichkeiten in Partnerhotels.

Standort der Museen im Zusammenhang des Expressionismus 
Der Name „MuSeenLandschaft“ leitet sich vom Standort der jeweiligen Museen ab. Diese befinden sich alle unmittelbar an oder in der Nähe von folgenden Seen und Flüssen:

 Osterseen (Stadtmuseum Penzberg)
 Staffelsee (Schloßmuseum Murnau)
 Starnberger See (Buchheim Museum)
 Kochel- und Walchensee (Franz Marc Museum)
 Isar (Lenbachhaus Museum)

Die geografische Lage ist im kunstgeschichtlichen Kontext von hoher Relevanz. Nirgendwo in Deutschland findet sich eine so dichte Kunst- und Naturlandschaft wie zwischen München und dem Alpenrand, wo in zahlreichen Museen ein zugleich konzentrierter und qualitätsvoller Überblick über den deutschen Expressionismus geboten wird. Im oberbayerischen Alpenvorland zwischen München, Murnau und Kochel hat die Kunst des „Blauen Reiter“ ihren Ursprung genommen und weltweit eine neue Kunstepoche eingeleitet.

Im frühen 20. Jahrhundert kamen die jungen Expressionisten aus München in das Alpenvorland, um die Natur in kraftvollen Farben und Formen zu erfassen.  Besonders innig waren die Künstler des Blauen Reiter Wassily Kandinsky, Gabriele Münter, Franz Marc, Alexej von Jawlensky oder Heinrich Campendonk der Region verbunden. Emil Nolde und Ernst Ludwig Kirchner waren ebenfalls vor Ort, bevor sie Mitglieder der Dresdner Künstlergemeinschaft „Brücke“ wurden.

Weblinks 
 Website der MuSeenLandschaft Expressionismus

Einzelnachweise 

Kulturwirtschaft
Branchenmarketing
Museumswesen (Bayern)
Expressionismus
Kunst (Bayern)